Pałka oder Palka ist der Familienname folgender Personen:

 Krystyna Pałka (* 1983), polnische Biathletin
 Marianna Palka (* 1981), US-amerikanische Filmschaffende
 Thomas Axel Palka (* 1954), deutscher Politiker (AfD)